Název Prostřední rybník má více rybníků:

 Prostřední rybník (Písek) 
 Prostřední rybník (Lednické rybníky)
 Prostřední rybník (Měčín) – jižně od vsi Radkovice ve městě Měčín v okrese Klatovy